Te slăvim, Românie ("Et glorifiquem, Romania") va ser l'himne nacional de la República Popular de Romania i, més tard, de la República Socialista de Romania entre 1953 i 1975. La lletra van escriure Eugen Frunză i Dan Deșliu i la música Matei Socor. Esmenta la germanor de Romania amb la Unió Soviètica i elogia la ideologia leninista.

Va ser substituït per Pe-al nostru steag e scris Unire el 1975, que només va durar fins al 1977 com a himne de Romania.

Lletres

Enllaços externs 
 Fitxer de so (mp3) 

 Referències 

 

Himnes nacionals
Història de Romania